Le sigle OG peut faire référence à :
 Observatoire de Genève ;
  ;
O.G. Original Gangster dans le langage hip-hop américain ;
 Old Girl au Japon, dans le sens non péjoratif de ancienne élève ou étudiante (alumnus), ou ancienne employée ; féminin de OB ("old boy") ;
 « Own goal », ce qui peut littéralement se traduire par « but contre son camp » ;
OG, équipe d'esport professionnelle du jeu Dota 2 ayant remporté deux fois The International.

Le nom Og peut faire référence à :
 Og, un ancien roi amorrite de Bashân ;
 Og, le symbole de l'élément chimique oganesson ;
 Og, un vin rosé effervescent à paillettes d'or de la commune de Montbrun dans les Corbières.

Notes et références 

Og